Giovanni de' Bardi (1534-1612), Italiaans componist, dichter en toneelschrijver
Bardi (gemeente), gemeente in Italië
Bardi (familie), invloedrijke familie uit Florence 
 Jan Bardi, Vlaamse televisiepersoonlijkheid en mentalist
Donatello, Italiaans beeldhouwer wiens werkelijke naam Donatello di Niccolo di Betto Bardi was; 
Jaime de Bourbon de Parme, Graaf van Bardi; tweede zoon van prinses Irene